Павел Давыдов:
 Давыдов, Павел Фёдорович (1902—1994) — участник ВОВ, подполковник, Герой Советского Союза.
 Давыдов, Павел (род. 1980) — латвийский футболист.